Дракула Брама Стокера се може односити на:
 Дракула (филм из 1973)
 Дракула (филм из 1992)